Бубон — многозначный термин:

 Бубон — увеличение лимфоузлов вследствие воспаления
 Бубон — одно из древних названий реки Западная Двина

Персоналии 
 Бубон, Виталий Степанович (род. 1983) — украинский дзюдоист

См. также 
 Бубона
 Бубонная чума